William Pickering ist der Name folgender Personen:

* William Pickering (Politiker) (1798–1873), US-amerikanischer Politiker
 William Pickering (Cricketspieler) (1819–1905), englischer Cricketspieler
 William Hayward Pickering (1910–2004), US-amerikanischer Raketeningenieur neuseeländischer Herkunft
 William Henry Pickering (1858–1938), US-amerikanischer Astronom